Tessen steht für:

 Tessen, eine verborgene Waffe der Samurai
 Tessen (Adelsgeschlecht), eines erloschenen pommerschen Adelsgeschlechts

Tessen ist der Familienname folgender Personen:

 Franz von Tessen-Wesierski (1869–1947), deutscher römisch-katholischer Theologe und Priester
 Karl Tessen (1900–1965), deutscher Politiker und Gewerkschafter
 Robert Tessen (1915–2002), österreichischer Schauspieler
 Waltraud Tessen (1930–2015), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin siehe Waltraud Falk